Sonar, sistema de navegació i localització similar al radar.
 Sónar, festival de música electrònica i experimental de Barcelona iniciat el 1994.
 Riu Sonar, riu de l'Índia.